Schönstein ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Schönstein (Gilserberg), Ortsteil von Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schönstein (Stallwang), Ortsteil von Stallwang im bayerischen Landkreis Straubing-Bogen
 Schönstein (Wissen), Stadtteil von Wissen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

historisch, ehemaliger deutscher Ortsname:
 Schönstein, heutige Gemeinde Dolní Životice, Region Moravskoslezský, Tschechien
 Schönstein, heutige Gemeinde Šoštanj, Untersteiermark, Slowenien

Burgruine und Schloss:
 Burgruine Schönstein, nahe Schönstein (Gilserberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schloss Schönstein, Schloss in Schönstein (Wissen), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Schönstein ist der Name von ehemaligen Ämtern:
 Amt Schönstein (Gilserberg), ehemals ziegenhainisches, dann hessisches Amt, nach Burg Schönstein benannt
 Amt Schönstein (Wissen), ehemals kurkölnisches Amt im Raum Wissen

Schönstein ist der Name folgender Personen:
 Carl von Schönstein (1796–1876), k.u.k. Beamter und Liedersänger
 Isolde Schönstein (* 1941), österreichische Umweltaktivistin